«If You Had My Love» () — первый сингл американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес из её дебютного студийного альбома On the 6 (1999), выпущенный 4 мая 1999 года. «If You Had My Love» является одной из самых коммерчески успешных песен Лопес. Песня дебютировала под #72 в чарте Billboard Hot 100 15 мая 1999 года, и переместилась на #64 на следующей неделе 22 мая. На следующей неделе сингл вошёл в Топ-10 чарта Hot 100 и 5 июля 1999 года переместился на #6. 12 июня 1999 года, «If You Had My Love» достигла вершины чарта Hot 100.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Примечания 

Дебютные синглы 1999 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM